Die Dreiband-Europameisterschaft 2000 war das 57. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 2. bis zum 5. Mai 2000 in Madrid statt. Es war die vierte Dreiband-EM in der spanischen Hauptstadt.

Geschichte 
Der Spanier Daniel Sánchez nutzte den Heimvorteil und wurde der erste Dreiband-Europameister im neuen Jahrtausend. Dabei begann das Turnier für ihn mit einem hart umkämpften 3:2 Satzsieg gegen den Portugiesen Manuel Fradinho. Im Finale gegen den türkischen Titelverteidiger Semih Saygıner konnte er sich auch erst im fünften Satz mit 15:9 in 10 Aufnahmen durchsetzen und holte sich damit nach 1997 zum zweiten Mal den EM Titel. Der beste deutsche Teilnehmer Martin Horn wurde guter Fünfter. Wie im Vorjahr schied er gegen den Titelverteidiger aus. Im Viertelfinale unterlag er knapp mit 2:3 Sätzen. Für Christian Rudolph und Andreas Efler war bereits das Achtelfinale die Endstation im Turnier.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Das komplette Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt. Es gab jeweils eine Bronzemedaille für die Verlierer des Halbfinales.

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2000
Billardturnier in Madrid